

Условные обозначения

Класс «А»

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс Александр Новокрещёнов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Валентин Захаров.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс Сергей Митин.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Дмитрий Богинов.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Евгений Бабич.

«Электросталь» 
Старший тренер: мс Николай Нилов.
Тренер: мс Юрий Мурашкин.

СКА Калинин 
Старший тренер: змс Виктор Шувалов.
Тренер: мс Андрей Чаплинский.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: зтр СССР Сергей Захватов (до декабря), мс Виктор Столяров (председатель тренерского совета, с декабря по январь), Николай Сидоренко (с января).
Тренер: мс Виктор Столяров.

«Металлург» Новокузнецк 
Старший тренер: Юрий Сааль.

«Молот» Пермь 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.
Тренер: Олег Решетов.

СКА Куйбышев 
Старший тренер: змс Александр Виноградов.
Тренер: Лев Жибуртович.

«Спартак» Свердловск 
Старший тренер: Иван Крачевский.

«Аэрофлот» Омск 
Старший тренер: Александр Прилепский.

«Даугава» Рига 

Старший тренер: Георгий Фирсов.
Тренер: мс Лев Огерчук.

СК им. Урицкого Казань 
Старший тренер: мс Анатолий Муравьев.
Тренер: Владимир Шумков.

«Спартак» Ленинград 
Старший тренер: мс Анатолий Викторов.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: Юрий Дмитриевский.
Тренер: Александр Сергеев.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1962-1963 год. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1962 г.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1963 год (финальные игры). Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1963 г.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1963-1964 год. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1963 г.
 Первенство СССР по хоккею. Календарь-справочник. Сезон 1962-1963 г.г. Пермь. 1962 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой